Figuera puede hacer referencia a:

 en el español medieval, la higuera (Ficus carica);
 En Figuera, reloj municipal de Palma de Mallorca;

o bien a los lugares:

 La Figuera, localidad de la provincia de Tarragona, España;
 Sa Figuera, valle en la sierra de Tramuntana, Mallorca;
 Cala Figuera, pedanía del municipio de Santañí, en Mallorca;

o bien, como apellido:

 Ángela Figuera Aymerich (1902-1984), escritora española;
 Arquímedes Figuera (1989), futbolista venezolano;
 Concepción Figuera Martínez y Güertero (1860-1926), artista española;
 Dinorah Figuera, política venezolana;
 Gaspar Juan de la Figuera (s. XVI-1586), obispo aragonés;
 José de la Figuera, marqués de Fuente el Sol;
 Fernanda de la Figuera (1943), activista española;
 Manuel Cristopher Figuera (1963), militar venezolano;
 Orlando Figuera (1996-2017), persona asesinada durante las protestas en Venezuela de 2017;
 Óscar Figuera (1964), Secretario General del Partido Comunista de Venezuela; 
 Valentina Figuera (2000), modelo venezolana;